

Persone 
 Belinda Snell (1981) – cestista australiana
 Benny Snell Jr. (1998) – giocatore di football americano statunitense
 Blake Snell (1992) – giocatore di baseball statunitense
 Bruno Snell (1896-1986) – grecista e filologo classico tedesco
 David Rees Snell (1966) – attore statunitense
 Dorothy Snell (1868-1932) – infermiera inglese
 George Snell (1903-1996) – biologo e zoologo statunitense
 György Snell (1949-2021) – vescovo cattolico ungherese
 Hannah Snell (1723-1792) – pirata inglese
 John Blashford-Snell (1936) – ufficiale ed esploratore britannico
 Lionel Snell, noto anche con lo pseudonimo di Ramsey Dukes (1945) – esoterista e scrittore britannico
 Maeve Binchy Snell (1940-2012) – scrittrice irlandese
 Matt Snell  (1941) – giocatore di football americano statunitense
 Peter Snell (1938-2019) – mezzofondista neozelandese
 Ron Snell, propr. Ronald Wayne Snell (1948) – ex hockeista su ghiaccio canadese
 Terrie Snell ((1944) – attrice statunitense
 Tony Snell (1938) – cantante, linguista e scrittore britannico in lingua cornica
 Tony Snell (1991) – cestista statunitense
 Willebrord Snell van Royen, latinizzato come Willebrordus Snellius (1580-1626) – matematico, astronomo e fisico olandese

Altro 
 16015 Snell – asteroide della fascia principale
 Legge di Snell – modalità di rifrazione di un raggio luminoso tra due mezzi con indice di rifrazione diverso
 Sue Snell – personaggio del romanzo Carrie di Stephen King